Кубок России по мини-футболу (СпортмастерPRO — Кубок России) проводится с 1992 года. В 1991 году был проведён розыгрыш Кубка СССР. Наиболее успешными командами в истории турнира являются московские «Динамо» и «Дина», завоёвывавшие Кубок девять и восемь раз соответственно.

Финальные матчи 

Обладатели Кубка:

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу
 Суперкубок России по мини-футболу
 Кубок Высшей лиги по мини-футболу

Кубок России по мини-футболу